Nikolov kan syfta på

Alexander Nikolov, bulgarisk boxare.
Andon Nikolov, bulgarisk tyngdlyftare. 
Asen Nikolov, bulgarisk fotbollsspelare.
Balázs Nikolov, bulgarisk-ungersk fotbollsspelare. 
Iliana Nikolova, bulgarisk kanotist. 
Ivan Nikolov, bulgarisk paleontolog.
Kiril Nikolov, bulgarisk orienterare. 
Ognjan Nikolov, bulgarisk brottare.
Oka Nikolov, makedonsk fotbollsmålvakt. 
Plamen Nikolov (fotbollsspelare född 1957), bulgarisk fotbollsspelare. 
Plamen Nikolov (fotbollsspelare född 1961), bulgarisk fotbollsspelare. 
Plamen Nikolov (fotbollsspelare född 1985), bulgarisk fotbollsspelare.
Rumen Nikolov, bulgarisk kanotist. 
Todor Georgiev Nikolov, bulgarisk paleontolog.